Forget heißen folgende geographischen Objekte:
 Forget (Saskatchewan), Ort (Village) in der kanadischen Provinz Saskatchewan

Forget ist der Familienname folgender Personen:
 Amédée Forget (1847–1923), kanadischer Politiker und Anwalt
 Dominic Forget (* 1981), schweizerisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Guy Forget (* 1965), französischer Tennisspieler
 Robert Forget (* 1955), kanadischer Hochspringer

siehe auch:
 Saint-Forget